C15H23N3O4S – formula molecolare del levosulpiride
C15H23N3O4S – formula molecolare del sulpiride

Formule molecolari